El Temucano – soprannome del cantautore cileno Tito Fernández.
 El temucano – primo album del cantautore cileno Tito Fernández del 1971.
 El temucano – secondo album del cantautore cileno Tito Fernández del 1971.
 El temucano – raccolta del cantautore cileno Tito Fernández del 2002.
 El temucano (En vivo) – album dal vivo cel cantautore cileno Tito Fernández del 2018.